Квалификационный раунд Мировой группы — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу Кубка Дэвиса. Проводится между командами, проигравшими в первом круге Мировой группы и победившими в своих региональных зонах.

Победители плей-офф Мировой группы будут выступать в Мировой группе в 2003 году; проигравшие — в региональных зонах.

Игры

Австралия — Индия

Зимбабве — Бельгия

Бразилия — Канада

Германия — Венесуэла

Великобритания — Таиланд

Финляндия — Нидерланды

Словакия — Румыния

Марокко — Швейцария

Итог 
Место в Мировой группе 2003 года обеспечили себе сборные Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Румынии и Швейцарии.

Сборные Индии и Таиланда выбывают в первую группу зоны Азия/Океания в 2003 году.

Сборные Венесуэлы и Канады выбывают в первую группу зоны Америки в 2003 году.

Сборные Зимбабве, Марокко, Словакии и Финляндии выбывают в первую группу зоны Европа/Африка в 2003 году.

Ссылки 
 Официальный сайт 

2